Bystrzaki kontra Paskudy (ang. Nerds and Monsters, 2014-2016) – kanadyjski serial animowany stworzony przez Josha Mephama, Kathy A. Rocchio, Grega Sullivana i Vito Viscomiego oraz wyprodukowany przez Slap Happy Cartoons Inc.

Premiera serialu miała miejsce 12 marca 2014 na kanadyjskim kanale YTV. W Polsce serial zadebiutował 20 kwietnia 2015 na antenie Disney XD. Premiera drugiego sezonu nastąpiła 9 stycznia 2016 roku na kanadyjskim kanale YTV.

Opis fabuły 
Serial opisuje historię trzech przyjaciół – Dudleya Squata, Becky Hooger i Irwina Chang-Steina, którzy razem tworzą grupę kujonów i przygłupiego sportowca Stan'a Grissle, wszyscy oni trafiają na niezbadaną wyspę. Młodzi rozbitkowie, kierując się tylko i wyłącznie intelektem, muszą przetrwać nieustające ataki ze strony ohydnych i zabawnych potworów.

Obsada 
 Tabitha St. Germain –
 Dudley Squat,
 Becky Hooger
 Vincent Tong – Irwin Chang-Stein
 Ty Olsson – Stan Grissle
 Brian Dobson – Zarg
 Ian James Corlett – Skur
 Brian Drummond – Lyle
 Lee Tockar – Urp
 Michael Adamthwaite – Durn
 Michael Daingerfield – Vink

Wersja polska 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria: Marek Robaczewski
Dialogi: Anna Wysocka
Montaż: Magdalena Waliszewska (odc. 11-15)
W wersji polskiej udział wzięli:
 Krzysztof Szczepaniak – Dudley Squat
 Karol Osentowski – Irwin Chang-Stein
 Aleksandra Kowalicka – Becky Hooger
 Sebastian Machalski – Lyle
 Wojciech Żołądkowicz – Stan Grissle
 Michał Konarski – Zarg
 Mateusz Weber – Szlam
 Artur Pontek – Durn
 Paweł Krucz – Vink
 Artur Kaczmarski – Urp
oraz:
 Zbigniew Konopka – 
 Paskuduch (odc. 17b),
 Mikokłak (odc. 20b)
 Marek Robaczewski – Zmieniony głos Becky (odc. 17b)
 Bartosz Martyna
i inni

Wykonanie piosenek:
 Sebastian Machalski
i inni

Lektor: Artur Kaczmarski

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2014
Seriale telewizyjne zakończone w 2016
Programy telewizji YTV